Hauff ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Hauff (* 1957), deutscher Schauspieler, Hörspielsprecher und Sänger
 Andreas Hauff (1933–2021), österreichischer Sänger 
 Angelika Hauff (1922–1983), österreichische Schauspielerin
 Bernhard Hauff (1866–1950), deutscher Fossiliensammler und -präparator
 Bernhard Hauff junior (1912–1990), deutscher Paläontologe und Museumsdirektor

 Daniel Hauff (1629–1665), deutscher Ratsadvokat
 Eberhard Hauff (1932–2021), deutscher Regisseur, Drehbuchautor, Produzent und Filmfunktionär
 Elizabeth von Hauff (* 1977), Physikerin und Hochschullehrerin
 Ferdinand Hauff (1750?–1812), niederländischer Komponist
 Friedrich Hauff (1863–1935), deutscher Chemiker und Industrieller
 Hansmartin Decker-Hauff (1917–1992), deutscher Historiker und Genealoge
 Helena Hauff, deutsche DJ und Musikproduzentin
 Hermann Hauff (1800–1865), deutscher Schriftsteller, Redakteur und Übersetzer, Bruder von Wilhelm Hauff
 Ilse Nolting-Hauff (1933–1997), deutsche Romanistin und Hispanistin
 Johann Karl Friedrich Hauff (1766–1846), Professor für Philosophie in Marburg und 1817 bis 1830 Professor für Chemie in Gent
 Julia Hauff (1900–1989), deutsche Bildhauerin
 Karl Hauff (1908–1987), deutscher Gewerkschafter und Politiker (SPD) 
 Lilly Hauff (1876–1948), deutsche Frauenrechtlerin
 Michael von Hauff (* 1947), deutscher Ökonom und Professor für Volkswirtschaftslehre
 Monika Hauff (* 1944), deutsche Sängerin
 Peter Hauff (1935–2018), deutscher Ornithologe und Adlerexperte
 Reinhard Hauff (* 1939), deutscher Regisseur
 Rolf Bernhard Hauff (* 1953) deutscher Paläontologe und Museumsdirektor
 Sigrid Hauff, deutsche Schriftstellerin und Herausgeberin
 Sigurd Hauff (* 1935), deutscher Politiker (SPD), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin, Stadtältester
 Victor Hauff (1771–1819), Hofgerichtsadvokat und Bürgermeister von Tübingen sowie Oberamtsrichter in Besigheim
 Volker Hauff (* 1940), deutscher Politiker (SPD), Bundesminister
 Walter von Hauff (Schriftsteller) (1876–1949), deutscher Theologe, Schriftsteller und Philosophiehistoriker
 Walter von Hauff (* 1949), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Wilhelm Hauff (1802–1827), deutscher Schriftsteller
 Wilhelm Nolting-Hauff (1902–1986), deutscher Politiker (FDP), Bremer Senator
 Wilhelmine Hedwig Hauff (1773–1845), Mutter von Wilhelm Hauff

Siehe auch:
 Hauf (Begriffsklärung)